Eredivisie (mannenhandbal) 2001/02
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2001/02